Torrecilla en Cameros är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Torrecilla en Cameros ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Torrecilla en Cameros är huvudsakligen kuperad. Torrecilla en Cameros ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Torrecilla en Cameros.  Trakten runt Torrecilla en Cameros är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Albelda de Iregua,  km nordost om Torrecilla en Cameros. I omgivningarna runt Torrecilla en Cameros växer i huvudsak blandskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i La Rioja, Spanien